Эмсский (Эмский; ):

 Эмсский — из немецкого города Эмса.
 Рудольф Эмсский (ок. 1200 — после 1254) — немецкий средневековый поэт и хронист.
 Эмский указ (1876) — указ императора Александра II об ограничении употребления украинского языка; подписан во время пребывания в Эмсе.

См. также 
 Эмсская депеша (1870) канцлера Пруссии Бисмарка.
 Эмс (значения)
 EMS (значения)